Elder Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Elder Island (New Jersey)
 Elder Island (New York)
 Elder Island (Tennessee)

in Kanada:
 Elder Island (Nunavut)